Schwartz är ett tyskt och ashkenazisk-judiskt efternamn.

Personer med efternamnet Schwartz
 Aaron Schwartz (född 1981), amerikansk skådespelare
 Adolf Fredrik Schwartz (1800–1881), svensk musiker
 Alba Schwartz (1857–1942), dansk författare
 Albert Schwartz (1907–1986), amerikansk simmare
 Albert Friedrich Schwartz (1905–1984), tysk SS-man och krigsförbrytare
 Allyson Schwartz (född 1948), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Pennsylvania
 Athalia Schwartz (1821–1871), dansk pedagog, debattör och författare
 Ben Schwartz (född 1981), amerikansk skådespelare och komiker
 Buky Schwartz (1932–2009), israelisk skulptör och videokonstnär
 Catherine Schwartz (född 1977), amerikansk TV-personlighet
 Delmore Schwartz (1913–1966), amerikansk poet och novellförfattare
 Ebbe Schwartz (1901–1964), svensk fotbollsfunktionär
 Eduard Schwartz (1858–1940), tysk klassisk filolog och kyrkohistoriker
 Elna Schwartz-Särström (1880–1950), norsk-svensk målare
 Eugène Schwartz (1847–1914), svensk filolog och skolman
 Gustaf Magnus Schwartz (1783–1858), finlandssvensk teknolog och professor
 Henry H. Schwartz (1869–1955), amerikansk politiker, demokrat, senator för Wyoming
 Jaden Schwartz (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
 Joachim Conrad Schwartz (mitten av 1700-talet), svensk kyrkmålare
 Johan von Schwartz (ca 1680–1708), svensk militär och kompositör
 Johan David Schwartz (1678–1729). svensk konstnär
 Johan Jørgen Schwartz (1824–1898), norsk affärsman och politiker
 Josh Schwartz (född 1976), amerikansk TV-producent
 Josua Schwartz (1632–1709), tysk-svensk-dansk teolog och präst
 Laurent Schwartz (1915–2002), fransk matematiker
 Malene Schwartz (född 1936), dansk skådespelare
 Margareta Schwartz (född 1930), svensk politiker, moderat
 Marie Sophie Schwartz (1819–1894), svensk författare
 Markus Schwartz (född 1978), svensk operasångare, basbaryton
 Melvin Schwartz (1932–2006), amerikansk fysiker, nobelpristagare 1988
 Mike Schwartz, amerikansk skådespelare
 Nils Schwartz (1944–2016), svensk litteraturvetare och kulturjournalist
 Norton A. Schwartz (född 1951), amerikansk general i flygvapnet
 Otto Schwartz (1871–1940), tysk författare och dramatiker
 Sherwood Schwartz (1916–2011), amerikansk TV-producent
 Sibylle Schwartz (1621–1638), tysk författare
 Stephen Schwartz (född 1948), amerikansk textförfattare och kompositör
 Sven Schwartz (1891–1976), svensk ingenjör och företagsledare
 Thora Schwartz-Nielsen (1854–1894), dansk skådespelare
 Ture Schwartz (1893–1980), svensk postmästare och målare
 Viktor Schwartz (1843–1912), svensk ingenjör och industriman
 Vilgot Schwartz (1936–2019), svensk fotbollsspelare
 Wilhelm Schwartz (1821–1899), tysk filolog och folkminnesforskare

Se även
 Schwarz (efternamn), efternamn
 Swartz, efternamn

Tyska efternamn